Flethite of Flehite, een vroegmiddeleeuwse gouw in het oosten van de  provincie Utrecht en Het Gooi
 Museum Flehite, een historisch museum in Amersfoort
 Oudheidkundige Vereniging Flehite (O.V.F.), een geschiedkundige vereniging te Amersfoort
 Tijdschrift Flehite, “tijdschrift voor verleden en heden van Oost Utrecht. Tevens officieel orgaan van de Stichting Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite”. Uitgegeven van 1964 t/m 1999.
 Jaarboek Flehite, een historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken (de opvolger van het Tijdschrift Flehite), dat verschijnt onder auspiciën van de Stichting Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite, in samenwerking met de Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort (tegenwoordig Archief Eemland), het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg en de Gemeentelijke Archeologische Dienst. Het jaarboek verschijnt sinds 2000.